Gilfaethwy (Gilfaethwy fab Dôn) est un dieu de la mythologie celtique galloise, fils de Dôn, la déesse mère, qui apparaît principalement dans la quatrième branche du Mabinogi, « Math fils de Mathonwy ». Il a quatre frères Gwydion, Hyfeidd,Amaethon Gofannon et une sœur Arianrhod, la « roue d’argent ».

Exploits mythologiques 

Son oncle Math ap Mathonwy, souverain du Royaume de Gwynedd doit impérativement rester les pieds posés sur le giron d'une vierge, pendant les périodes de paix. Gilfaethwy s’éprend de Goewin, la vierge porte-pieds et son frère, le druide Gwydion invente un stratagème pour éloigner le roi. Il l’informe que des porcs fabuleux, venus de l’Annwvyn, sont arrivés chez Pryderi, le prince de Dyved et qu’il peut se les approprier. 

Avec onze de ses compères déguisés en bardes, il se rend à la résidence de Pryderi, pour être reçu à la cour. Au cours du diner, Gwydion, qui est un excellent conteur, charme son auditoire en racontant une histoire. Puis il révèle le but de sa visite et échange les porcs contre 12 étalons et 12 lévriers, qui ne sont que les fruits de sa magie et n’existent que 24 heures. Gwydion et ses complices rentrent en Gwynedd avec Pryderi et ses armées à leurs trousses. Le soir même, pendant que Math est à la guerre, Gilfaethwy en profite pour violer Goewin. La guerre prend fin quand Gwydion tue Pryderi en combat singulier.

À son retour, Math apprend la vérité et, en guise de réparation, épouse Goewin, tandis que Arianrhod est pressentie pour la remplacer dans son rôle. Il punit les deux frères, Gilvaethwy et Gwydion, en les transformant, avec sa baguette enchantée, respectivement en biche et en cerf, puis en sanglier et en laie, puis en louve et en loup, avant de leur rendre forme humaine. Sous ces différentes formes, les frères donnent naissance successivement à Hyddwn (de hydd, « cerf »), Hychtwn (de hwch, « porc ») et Bleiddwn (de blaidd, « loup »).

Tableau généalogique

Compléments

Note

Sources 

 Les Quatre branches du Mabinogi et autres contes gallois du Moyen Âge traduit du gallois, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Éditions Gallimard, collection « L'aube des peuples », Paris, 1993, .

Bibliographie

Articles connexes 

 Littérature celtique galloise ~ Mabinogion
 Mythologie celtique ~ mythologie celtique galloise ~ Mythologie celtique irlandaise

Divinité galloise